Un destructeur ou Le Destructeur peut désigner :

Fiction 
Univers de Marvel Comics :
 Drax le Destructeur : un ennemi de Thanos auquel il voue une haine absolue ;
 Destructeur (comics) : une armure d'Asgard ;

Films 
 Conan le Destructeur : film de 1984
  : films

En informatique 
 Destructeur en programmation orientée objet

Autres 
 Destructeur de documents

Articles connexes 
 

Homonymie
en:Destroyer (disambiguation)